Иван Сафонов:
 Сафонов, Иван Андреевич (1902—1954) — генерал-майор.
 Сафонов, Иван Егорович (1832—1903) — академик архитектуры Императорской Академии художеств.
 Сафонов, Иван Петрович (1932—2017) — овцевод, Герой Социалистического Труда.